Gemeindebezirk Favoriten är en stadsdel (tyska: Gemeindebezirk) i staden Wien i förbundsrepubliken Österrike. Wien är både huvudstad i Österrike och ett eget förbundsland och är indelat i 23 stadsdelar. I stadens Bezirksordning räknas Favoriten till "10. Bezirk", det 10:e bezirket. Genom stadsdelen går Favoritenstrasse, som är dess huvudgata. I stadsdelen finns bland annat området Per-Albin-Hansson-Siedlung.

Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Gemeindebezirk Favoriten gränsar till Gemeindebezirk Landstrasse, Gemeindebezirk Simmering, Gemeindebezirk Liesing, Gemeindebezirk Meidling, Gemeindebezirk Margareten och Gemeindebezirk Wieden. 

Terrängen i Gemeindebezirk Favoriten är huvudsakligen platt.

Runt Gemeindebezirk Favoriten är det i huvudsak tätbebyggt. Runt Gemeindebezirk Favoriten är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Wien (förbundsland)